Sept ou sept peut signifier :
 le chiffre 7 ;
 le nombre 7 ;
 les années 7 et  ;
 la carte à jouer sept ;
 le numéro du département français de l'Ardèche ;
 Sept, un hebdomadaire chrétien français paru de 1934 à 1937 ;
 Sept mook, un magazine de slow journalisme suisse ;
 un sept, mot anglais qui signifie la division d'une famille, en Irlande et en Écosse ;
 Sept, une série de bande dessinée publiée par Delcourt ;
 La Sept, ancien nom de la chaîne de télévision franco-allemande Arte ;
 Le Sept, une ancienne boîte de nuit parisienne ;
  de transports en commun ;
 Le terril du sept, terril situé sur la commune belge de Boussu en province de Hainaut.
 7, un ensemble romanesque de Tristan Garcia paru en 2015 ;
 7, un album du chanteur français Keen'V sorti en 2017.

Voir aussi 
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 

Homonymie de titre